
Слово SOHO може мати різні значення:

 SOHO (бізнес) (від  — «малий офіс/домашній офіс») — назва сегменту ринку
 SOHO —  космічний апарат для спостереження за Сонцем, розроблений НАСА та ЄКА
 SOHO — міні-АТС Aria SOHO виробництва LG-Nortel
 Сохо () — район в Лондоні
 Сохо () — житловий район, розташований в районі Мангеттен в Нью-Йорку
  Сохо () — підрайон району Палермо у Буенос-Айресі
 SoHo — вживається часто як акронім від South of Ho..., де друге слово є певним географічним об'єктом. Наприклад, SoHo - район Гонконгу від "South Hollywood Road", передмістя Лос-Анджелесу South Hollywood також називають SoHo.

Див. також 
 «Zoho» — онлайновий офісний пакет Zoho Office Suite, назва якого є переробленою абревіатурою SOHO («малий офіс/домашній офіс»)
 iTunes Live from SoHo (значення) — під назвою Live from SoHo було записано низку альбомів і міні-альбомів в SoHo Apple Store.